Borell ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Borell (1913–1998), deutscher Autor
 Brigitte Borell-Seidel, deutsche Klassische Archäologin
 Jim Borell (* 1983), US-amerikanischer Lacrosse-Spieler
 Johann Borell (1684–1747), deutsch-französischer Mediziner, Physiker und Hochschullehrer, siehe Jean Borel (Mediziner)
 Jorge Borell (* 1943), spanischer Wasserballspieler
 Wilmut Borell (1922–1997), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Borel
 Borrell
 Borrel